Hans Wandal ist der Name folgender Personen:

* Hans Wandal (Theologe, 1624), dänischer Theologe und Hochschullehrer, Bischof von Seeland
 Hans Wandal (Theologe, 1656), dänischer Theologe, Orientalist und Hochschullehrer
 Hans Iversen Wandal (1579–1641), dänischer Theologe, Bischof von Viborg